1958 Голяма награда на Мароко е единственото състезание за Голямата награда на Мароко и единадесети кръг от сезон 1958 във Формула 1, провежда се на 19 октомври 1958 година на пистата Аин Диаб в Казабланка, Мароко.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Мароко